Па́пич (, ) — хорватская и сербская фамилия. Известные носители:
 Папич, Анель — боснийский спортсмен-саночник.
  (1917—2002) — член Президиума СФРЮ в 1971—1974 годах.
  (род. 1992) — хорватская биатлонистка.
  (род. 1968) — хорватский футболист.
 Папич, Жарко (1920—1944) — Народный герой Югославии (1953).
 Папич, Йошко — югославский баскетболист.
 Папич, Коста (род. 1960) — сербский футбольный тренер.
 Папич, Крсто (1933—2013) — хорватский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр.
 Папич, Марияна — директор школы им. Павла Равинского, лауреат Руска награда 2014.
  (1919—2005) — хорватский математик.
  (род. 1984) — сербская модель, вице-мисс Вселенная 2003.
  (род. 1978) — немецкий баскетболист хорватского происхождения.

Населённые пункты 
 Папич — село в Метохии ().

Примечания